Bolander ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bolander (1873–1951), schwedischer Politiker
 Gunhild Bolander (* 1932), schwedische Politikerin
 Gunnar Bolander (1889–1964), schwedischer Diskuswerfer
 Henry Nicholas Bolander (1831–1897), deutsch-US-amerikanischer Botaniker
 Hugo Bolander (1890–1976), schwedischer Schauspieler und Regisseur
 Kurt Bobeth Bolander (1896–1961), deutscher Schauspieler
 Lars Bolander (1732–1795), schwedischer Maler
 Millan Bolander (1893–1985), schwedische Schauspielerin
 Nils Bolander (1902–1959), schwedischer lutherischer Bischof
 Sophie Bolander (1807–1869), schwedische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Bohlander